Bruchia är ett släkte av bladmossor. Bruchia ingår i familjen Bruchiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bruchia